Bacanje koplja za žene na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je na Olimpijskom stadionu »João Havelange« 16. i 18. kolovoza

U prenatjecanju natjecala se 31 bacačica, podijeljena u A i B skupinu. 12 najboljih bacačica po rezultatu ili normi, plasiralo se u završnicu i borbu za odličja.

Zlatno odličje osvojila je hrvatska bacačica Sara Kolak, koja je u završnici bacila koplje 66,18 metara i postavila novi hrvatski rekord.

Južnoafrikanka Sunette Viljoen osvojila je srebrno, a Čehinja Barbora Špotáková brončano odličje.

Raspored 
Sva navedena vremena odnose se na brazilsko vrijeme (UTC-3)

Rekordi 
Prije natjecanja, u ženskom bacanju koplja držali su se sljedeći rekordi:

Na natjecanju su oboreni sljedeći nacionalni rekordi:

Rezultati

Prednatjecanje 
Za ulazak u završnicu bilo je potrebno ili prebaciti 63,00 m (Q) ili biti među 12. najboljih (q).

Završnica 
Nakon treće serije hitaca, osam najboljih kopljašica nastavilo je natjecanje i borbu za odličja.

Izvori 

Koplje Ž
Bacanje koplja na Olimpijskim igrama